Kwalificatietoernooi (schaken)
 Kwalificatietoernooi (tennis)